Pennanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur finlandais de volley-ball
Eila Pennanen (1916-1994), femme de lettres finlandaise
 (1923-2010), acteur finlandais
 (1872-1960), homme politique finlandais
Petteri Pennanen (né en 1990), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois